Автоматизм ( — самодействующий)
 Автоматизм (искусство) — акт создания.
 Автоматизм (физиология) — способность к ритмической, периодической или апериодической самопроизвольной деятельности.
 Автоматизм (психология) — психические действия, выполняемые без их осознания (к примеру, дорожный гипноз).
 Автоматизм (психиатрия) — осуществление психически больным психической деятельности и соматических функций без контроля воли (в психиатрии).
 Синдром психического автоматизма — одна из разновидностей галлюцинаторно-параноидного синдрома в психиатрии.